Caspar David Friedrich (1774 - 1840), peintre allemand
 Caspar Friedrich Wolff (1734 – 1794), l’un des fondateurs de l’embryologie